Miejscowości w USA:
 Iola – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Clay
 Iola – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Allen
 Iola – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Grimes
 Iola – jednostka osadnicza w stanie Pensylwania, w hrabstwie Columbia
 Iola – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Waupaca
 Iola – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Waupaca
Gminy w USA:
 Iola (ang. Iola Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Allen
 Iola (ang. Iola Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Waupaca